Кригхаммер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1871—1930) — австрийская художница.
 Кригхаммер, Эдмунд фон (1832—1906) — австро-венгерский военачальник, военный министр Австро-Венгрии в 1893—1902.